High Energy Astronomy Observatory (HEAO) ist der Name dreier US-amerikanischer Röntgenteleskope:
 High Energy Astronomy Observatory 1,
 High Energy Astronomy Observatory 2 und
 High Energy Astronomy Observatory 3.